Denumirea de Dennița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dennița, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol;
 Dennița, un sat în comuna Veneț, regiunea Șumen.